Серге́й Влади́мирович Брызга́лов (15 ноября 1992 года, Павлово, Нижегородская область, Россия) — российский футболист, защитник клуба «Факел».

Биография 
Воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» Егорьевск. В 2009—2010 годах провёл в молодёжном первенстве в составе раменского «Сатурна» 17 игр. В 2010 году в 3 туре сыграл единственный матч в Премьер-лиге — против «Ростова».

С 2011 года выступал за московский «Спартак». В матче первого круга сезона 2011/12 с «Рубином» вышел на 35-й минуте вместо травмированного Эйдена Макгиди. Сыграв несколько матчей, получил травму связок правого колена и выбыл из строя на месяц. В матче 39-го тура премьер-лиги против «Рубина» Брызгалов впервые сыграл на позиции опорного полузащитника. Все оставшиеся матчи сезона 2011/2012 провёл именно на этой позиции.

26 мая 2013 года в заключительном матче чемпионата России 2012/13 против «Алании» Брызгалов забил свой дебютный гол и помог команде занять 4-е место по итогам турнира. 5 сентября 2014 года участвовал в матче открытия первого в истории клуба «Спартака» стадиона. Под руководством Мурата Якина команда сыграла вничью 1:1 с сербской командой «Црвена Звезда» Белград. Брызгалов в этом матче был включён в стартовый состав.

14 июня 2016 года подписал четырёхлетний контракт с «Тереком».

С 2017 по 2018 г. защищал цвета ФК «Анжи» Махачкала. Летом 2018 года перешёл в «Урал» Екатеринбург. С сентября 2019 года игрок ФК «Факел».

Клубная статистика

Достижения 
«Спартак» (Москва)
 Серебряный призёр чемпионата России: 2011/12

«Спартак-2»
 Победитель Первенства ПФЛ: 2014/15 (зона «Запад»)

«Факел»
 Серебряный призёр Первого дивизиона: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль-биография спортсмена на сайте RPFL.org

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Факел» Воронеж